

События 

 Лев Данилович присоединил к Галицко-Волынскому княжеству часть современного Закарпатья.
 В борьбу за краковский престол вмешались Лев Данилович и Орда. Краковский поход Льва Даниловича.
 23 февраля — произошла битва под Гозлицей
 23 июня — Битва при Моклине: войска Гранадского эмирата побеждают кастильцев.
 17 июля — болгарская дружина царя Ивайло одерживает победу над византийцами в битве при Котленском перевале.
 15 августа — вторая победа царя Ивайло над византийцами.
 В Болгарии Георгий I Тертер прогнал из страны двух других претендентов на царский трон: Ивана Асеня III и Ивайла. Страна, однако, попала под власть Орды хана Ногая.
 Бегство Ивайло из Болгарии и его гибель.
 Иван Асень III бежит из Тырново, заканчивая династию Асеней в Болгарии.
 Король Венгрии Ласло IV Кун одержал победу над половцами, помешав им покинуть страну. В дальнейшем он использовал половцев для борьбы с венгерскими магнатами.
 Начало осады Берата (1280—1281) войсками Королевства Сицилии, в которой побеждают византийцы изгнав через год сицилийцев.
 Томас III Савойский захватил Турин, в будущем столицу Савойской династии.
 Египетский султан Калаун подавляет восстание в Сирии.
 Ильхан Абака захватил Алеппо, но не смог взять цитадель.
 Зантир, резиденция комтуров Тевтонского ордена, разрушен. Его камни использованы при сооружении Мариенбурга.
 Король Швеции Магнус Ладулос освободил от налога тех, кто оказывал армии услуги всадника. В результате сформировалась шведская знать.
 Делийский султан Гийяс-ад-дин Балбан подавил восстание в Бенгалии.
 Приблизительная дата — Маори из восточной Полинезии становятся первыми поселенцами Новой Зеландии.

Вступили на престол 

 Второе Болгарское царство — царь Георгий I Тертер (до 1292 года).
 Королевство Норвегия — король Эрик II (до 1299 года).
 Трапезундская империя — император Иоанн II Великий Комнин (1280—1284, 1285—1297).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1280 году
 Бланка Анжуйская, вторая жена короля Хайме II Арагонского.
 У Чжэнь, китайский художник эпохи Юань.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1280 году
 9 мая — Магнус VI, король Норвегии (с 1263 года).
 22 августа — Николай III, папа римский (с 1277 года).
 9 ноября — Михаил Мишинич, новгородский посадник в 1272, 1273—1280 гг.
 15 ноября — Альберт Великий, немецкий философ и богослов.
 Пагба-лама, глава тибетской буддийской школы Сакья, теократический монарх Тибета, духовник наставник хана Хубилая, изобретатель монгольской квадратной письменности.

См. также

Примечания